Drácula puede designar a:

 Drácula, novela de Bram Stoker.
 Drácula, película de 1931.
 Drácula, película de 1931.
 Drácula, película de 1958.
 Drácula, película de 1979.
 Drácula, película de 1994.
 Drácula, película de 2012.
 Drácula, personaje de cómic.
 Drácula, videojuego de 1986.
 Drácula, obra de teatro de 1924.
 Drácula, personaje de videojuego.
 Drácula, revista española de 1971.
 Drácula, serie de televisión del 2013.
 Drácula, serie de televisión del 2020.
 Drácula, historieta de Fernando Fernández.
 Drácula, álbum musical de la banda Premiata Forneria Marconi.

Otros 
 Drácula 2000, película de 2000.
 Drácula negro, película de 1972.
 Drácula A.D. 1972, película de 1972.
 Drácula, de Bram Stoker, película de 1992.
 Drácula, el musical, obra de teatro de 1991.
 Drácula: Resurrección, videojuego de 1999.
 Drácula vuelve de la tumba, película de 1968.
 Drácula contra Frankenstein, película de 1972.
 Drácula, el no muerto, novela de Dacre Stoker.
 Drácula, príncipe de las tinieblas, película de 1966.